Sanctus steht für:

 Sanctus, ein Element des Ordinariums
 Das Sanctus. Novelle von E. T. A. Hoffmann

Sanctus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Sanctus (Konsul 270), römischer Konsul 270
 Gaius Candidinius Sanctus, römischer Soldat